Aceasta este o listă de jocuri ZX Spectrum. 

Există 1745 de jocuri în această listă incompletă.

Vezi și
Jocuri produse de Fantasy Software, The Black Hole (1983), Violent Universe (1983), Doomsday Castle (1983), The Pyramid (1983), Beaky and the Egg Snatchers (1984), Backpackers Guide to the Universe (1984), The Drive-In (1984); multe de Bob Hamilton.

Note

Spectrum Computing website - up to date database of ZX Spectrum software 

ZX Spectrum
ZX Spectrum